Berecz Mátyás (Eger, 1971. november 21. –) magyar történész, muzeológus, politikus.

Életpályája 
Egerben végezte az általános iskolát. 1990-ben érettségizett a Gárdonyi Géza Gimnáziumban. Történelem szakos tanár diplomáját a Kossuth Lajos Tudományegyetemen Debrecenben szerezte 1996-ban. Angol nyelven beszél.

Tanulmányai befejezése után történészként és muzeológusként, majd igazgatóként tevékenykedett az egri Dobó István Vármúzeumban, ahol egészen 2018-ig volt jelen. 

2017-től 2018-ig a Magyar Honvédség 2. Vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred szakaszparancsnokaként szolgált.

2018-től 2019 novemberéig a Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltárában levéltáros pozíciót töltött be.

2020-tól 2021. december 31-ig ismét történész, muzeológusként dolgozott az egri Dobó István Vármúzeumban.

Politikai pályafutása 
A 2019-es önkormányzati választásokon egyéni képviselőjelöltként indult Egerben a 7-es választókerületben, ahol az egriek képviselővé is választották. 2019. október 31-től alpolgármesterként volt jelen az egri közéletben egészen 2021. január 31-ig. Ezt követően önkormányzati képviselő tisztséget töltött be. 

2021-ben az egyesült ellenzéki előválasztáson (DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd) Jánosi Zoltánt maga mögött hagyva 72%-kal, az egységes ellenzék országgyűlési képviselő jelöltje lett Heves megye 1. sz. országgyűlési egyéni választókerületében.

Önkormányzati képviselői tisztségéről 2022. március 10-én saját döntésére lemondott . Döntését azzal indokolta, hogy a 2022-es országgyűlési választásra szeretne összpontosítani.

A 2022-es országgyűlési választásra tett vállalásai:
 Egészségügy fejlesztése (várólisták csökkentése, egészségügyi minisztérium, az Országos Mentőszolgálat fejlesztése, az egészségügyi dolgozók bérének növelése).
 Nyugdíj-program (13. havi nyugdíj megtartása, nyugdíjkorrekció, nyugdíj vegyes indexálása, az öregségi nyugdíj megduplázása).
 Eger elővárosi vasútvonalának kialakítása - a Közlekedő Tömeg civil szervezet bevonásával.

A 2022-es országgyűlési választásokon dr. Pajtók Gábor fideszes jelölttel szemben alulmaradt: Pajtók 52,19%-ával szemben 36,5%-ot sikerült szereznie Heves megye 1. sz. országgyűlési választókerületében. A későbbiekben ezért 60%-os feldolgozottságnál a jelölő pártot, a DK-t hibáztatta, miszerint nem nyújtottak kellő segítséget és szervezetlen volt a kampány illetve hibáztatta Eger polgármesterét, Mirkóczki Ádámot is.

Tagságai 
Egri Vitézlő Oskola Hagyományőrző Egyesület – tag, alapító
Magyar Tartalékosok szövetsége Heves Megyei Szervezete – tag
Magyar Múzeumi Történész Társulat – tag
Pulszky Társaság – tag
Demokratikus koalíció – tag

Személye körüli viták 
Az egri Dobó István Vármúzeumban először 2018-ban szűnt meg a munkaviszonya Nyitrai Zsolt fideszes országgyűlési képviselő politikája miatt, amikor is a hírek szerint 8 havi végkielégítéssel távozott. A 2020-as visszakerülése után 2021 év végén ismét megszüntették munkaviszonyát, jogszerűtlenül.

2022-ben tagjává vált az egri önkormányzatban létrejött "szörnykoalíciónak",

Jegyzetek 

Egriek
1971-ben született személyek
Élő személyek
Magyar történészek
Magyarországi politikusok